Hoffart [ˈhɔfaʁt] steht für:
 Hochmut; Haltung, die eigenen Wert und Rang oder Fähigkeiten hoch veranschlagt

Hoffart ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Hoffart (1851–1921), deutscher Bildhauer 

Siehe auch: